|-
| (35501) 1998 FM41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35502) 1998 FP41||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35503) 1998 FT42||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35504) 1998 FF43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35505) 1998 FS43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35506) 1998 FU43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35507) 1998 FY43||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35508) 1998 FC44||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35509) 1998 FK44||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35510) 1998 FF47||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35511) 1998 FY48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35512) 1998 FH53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35513) 1998 FL53||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35514) 1998 FZ56||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35515) 1998 FK57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35516) 1998 FU57||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35517) 1998 FV58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35518) 1998 FU59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35519) 1998 FJ60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35520) 1998 FX60||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35521) 1998 FX61||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35522) 1998 FY62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35523) 1998 FQ63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35524) 1998 FK64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35525) 1998 FV64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35526) 1998 FX67||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35527) 1998 FG68||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35528) 1998 FC69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35529) 1998 FU69||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35530) 1998 FE70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35531) 1998 FQ70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35532) 1998 FV71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35533) 1998 FO72||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35534) 1998 FW73||||20 березня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35535) 1998 FS77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35536) 1998 FG78||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35537) 1998 FC79||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35538) 1998 FH80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35539) 1998 FJ91||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35540) 1998 FE94||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35541) 1998 FS95||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35542) 1998 FS99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35543) 1998 FU99||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35544) 1998 FT102||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35545) 1998 FQ103||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35546) 1998 FA105||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35547) 1998 FV106||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35548) 1998 FL107||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35549) 1998 FT108||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35550) 1998 FD109||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35551) 1998 FA114||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35552) 1998 FE115||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35553) 1998 FK116||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35554) 1998 FL118||||31 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35555) 1998 FC120||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35556) 1998 FC122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35557) 1998 FO122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35558) 1998 FT122||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35559) 1998 FO127||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35560) 1998 FU130||||22 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35561) 1998 FZ132||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35562) 1998 GL1||||5 квітня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (35563) 1998 GK3||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35564) 1998 GY5||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35565) 1998 GF6||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35566) 1998 GE7||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35567) 1998 GC9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35568) 1998 GD9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35569) 1998 GN9||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35570) 1998 GF10||||2 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35571) 1998 HV6||||21 квітня 1998||Обсерваторія Ле-Тардьйо||Мішель Боеф
|-
| (35572) 1998 HW6||||19 квітня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (35573) 1998 HH9||||18 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35574) 1998 HE12||||19 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35575) 1998 HC18||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35576) 1998 HB21||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35577) 1998 HZ26||||21 квітня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (35578) 1998 HE34||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35579) 1998 HA36||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35580) 1998 HK39||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35581) 1998 HD40||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35582) 1998 HD45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35583) 1998 HX45||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35584) 1998 HY46||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35585) 1998 HZ51||||30 квітня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (35586) 1998 HG54||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35587) 1998 HR63||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35588) 1998 HU80||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35589) 1998 HY80||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35590) 1998 HQ86||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35591) 1998 HB91||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35592) 1998 HR94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35593) 1998 HP98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35594) 1998 HY114||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35595) 1998 HO116||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35596) 1998 HZ117||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35597) 1998 HJ118||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35598) 1998 HZ118||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35599) 1998 HV120||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (35600) 1998 HY121||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

35500